Игорь Елич (; 28 декабря 1989 года; Постойна, Югославия) — сербский футболист, полузащитник. С 2018 года игрок узбекистанского клуба «Локомотив» из Ташкента.

С 2007 года выступал за ряд клубов из Сербии, наиболее известные среди которых «Бежания», «ОФК», «Нови Пазар» и «Ягодина». В 2012—2014 годах выступал за грузинское «Зестафони», в 2016 году за боснийский «Травник». В 2017 году выступал за узбекистанский «Алмалык».

Ссылки 
 
 Профиль на сайте footballdatabase.eu

Футболисты Сербии
Игроки ФК «Вождовац»
Игроки ФК «Младост» Апатин
Игроки ФК ОФК
Игроки ФК «Нови-Пазар»
Игроки ФК «Зестафони»
Игроки ФК «Бежания»
Игроки ФК «Доньи Срем»
Игроки ФК «Борча»
Игроки ФК «Травник»
Игроки ФК «Ягодина»
Игроки ФК АГМК
Игроки ФК «Локомотив» Ташкент